Lee Sang-hyeok, mais conhecido como Faker (; Seul, ) () (), é um jogador profissional sul-coreano de League of Legends, que joga pela equipe da T1 na posição do meio desde 2013, sendo considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos.

Faker é um dos dois únicos jogadores a ganhar três Campeonatos Mundiais de League of Legends, além de ser o mais novo e o mais velho a conquistar este título.

Ele também é reconhecido pela sua alta habilidade e mecânica no jogo. Ele consistentemente é qualificado como número 1 por diversos analistas, sendo o primeiro jogador a atingir 1000 e 2000 eliminações na liga coreana, e é referido como o "Deus do League of Legends" ou "Rei Demônio Imortal" e, para muitos, o jogador de esportes eletrônicos mais reverenciado da história, levando em conta todas as modalidades. Ele é um dos únicos jogadores, juntamente com seu ex-companheiro de equipe Bengi, a conseguir três títulos do Campeonato Mundial de League of Legends, feitos em 2013, 2015 e 2016, sem contar dos dez títulos da League of Legends Champions Korea que ele obtêm.

Faker tornou-se coproprietário da T1 Entertainment & Sports no início de 2020.

Infância e juventude 
Nascido em 1996, cresceu em Seul na Coreia do Sul com junto com seu irmão, os avós e o pai. Lee sempre amou quebra-cabeças e jogos de computador, incluindo mapas personalizados em Warcraft III e o jogo Chaos, do mesmo gênero de jogo de League of Legends. Ele descobriu o League of Legends em 2011 e rapidamente adquiriu um alto nível como jogador. 

Ele frequentou a mesma escola que Deft, também jogador profissional de League of Legends.

Carreira

2013: Início e ascensão rápida 
Faker foi escolhido pela SK Telecom T1 2 (segunda equipe da organização na época) em 2013 na posição do meio. Junto com sua equipe, conseguiu a classificação para a etapa de primavera da League of Legends Champions Korea daquele ano, chegando até as semifinais. Já na próxima etapa, conquistou seu primeiro campeonato e realizou uma jogada surpreendente com o personagem Zed no último jogo da final, trazendo olhares de todo o mundo para ele pela primeira vez.

Com a vitória no campeonato, a equipe conseguiu uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends de 2013, alterando seu nome somente para SK Telecom T1. Lá, eles se consagraram a primeira equipe coreana campeã do mundo ao derrotarem a equipe chinesa Royal Club na final. Logo após o campeonato, era de consenso entre a maioria dos analistas, jogadores profissionais e fãs que Faker teria sido o melhor jogador do mundo daquele ano. Ao terminar o ano, o time mudou o nome novamente para SK Telecom T1 K visto que voltariam a ter duas equipes dentro da mesma organização.

2014: Um ano insatisfatório 
Em 2014, Faker e sua equipe seguiram seu sucesso durante a temporada de inverno, fazendo toda a temporada sem perder um único jogo. Eles então ganhariam o All-Star Paris 2014. No entanto, seu sucesso na temporada de inverno não continuou e durante as temporadas de primavera e verão, SK Telecom T1 K não conseguiu se classificar para o Campeonato Mundial de League of Legends de 2014, terminando o ano abaixo do esperado.

Em seguida, a Riot Games mudou os regulamentos das equipes para que, no próximo ano, cada organização devesse ter apenas uma time participando de uma só liga. Isso levou à fusão das duas equipes da SK Telecom T1 em uma só. Como consequência, alguns jogadores tiveram que sair, como foi o caso de seus companheiros de equipe Impact e Piglet, que se mudaram para a liga norte-americana.

2015 
Entre as temporadas 4 e 5, muitos dos principais jogadores coreanos do League of Legends, incluindo todo o time campeão mundial, Samsung Galaxy, deixaram a Coreia para jogar em times chineses por salários mais altos. Faker, por outro lado, recusou uma oferta de mais de 1 milhão de dólares de um time chinês, preferindo permanecer na Coreia pela SKT. Em novembro de 2014, foi relatado que Faker recusou ofertas de contrato de várias empresas chinesas, incluindo uma oferta de 425 mil dólares para streaming para uma empresa.

Ao longo de 2015, Faker compartilhou a posição da mid lanner com Lee "Easyhoon" Ji-hoon. Dependendo da composição da equipe que o SKT queria jogar, qualquer um dos jogadores poderia ser substituído no jogo. Faler teve muitas performances notáveis ​​no LCK, como um pentakill contra NaJin e-mFire ​​com sua LeBlanc. SKT terminou a divisão de verão em primeiro lugar e avançou para o campeonato mundial.

No Campeonato Mundial de 2015, Lee e sua equipe venceram enquanto perdiam apenas um jogo nas finais para um recorde de 15-1 ao longo do torneio.

2016 

Faker e sua equipe começaram a temporada de 2016 vencendo o LCK Spring Split. Com esta vitória, a SKT garantiu uma vaga no Mid-Season Invitational 2016. Naquela época, o MSI era o único grande torneio internacional que eles ainda não haviam vencido. Eles foram os favoritos na chegada ao torneio, mas inicialmente não conseguiram atingir seus padrões habituais, perdendo inesperadamente vários jogos na fase de grupos. No entanto, eles conseguiram mudar as coisas durante a rodada de eliminação e eventualmente conquistaram o título ao bater a equipe norte-americana, Counter Logic Gaming, nas finais.

Em 11 de julho de 2016, Faker se tornou o primeiro jogador a atingir 1.000 abates (kills) na Liga Coreana (LCK). Sua milésima morte foi no MVP Beyond's Reksai, que ele conseguiu jogando como Malzahar.

A SKT ficou em terceiro lugar no LCK Summer Split 2016, mas ainda se classificou para o Campeonato Mundial de 2016 por meio de pontos no circuito. A equipe passou pela fase de grupos e avançou em direção à rodada dos playoffs (eliminatórias). Nas semifinais, eles derrotaram os ROX Tigers em uma série de 3-2. Na final, eles derrotaram o Samsung Galaxy em outra série 3–2, ganhando seu terceiro título mundial. Faker foi eleito o melhor jogador e mais valioso do torneio.

Faker é amplamente considerado o melhor jogador de LoL do mundo. Em outubro de 2013, Faker ganhou o Campeonato Mundial de League of Legends como jogador da antiga SK Telecom T1 K.

SKT K e SKT S se uniram em 2014 e Faker se tornou membro da consolidada SKT T1. No entanto, a SKT T1 falhou em se qualificar para o League of Legends World Championship 2014.

Em dezembro de 2019, Faker entrou para a T1, que alterou a sua tag e deixou de ser SKT; a formação original é composta por Faker e seus companheiros de equipe, Canna, Cuzz, Teddy e Effort.

2017 
Faker renovou seu contrato com a SKT com uma "oferta sem precedentes", que havia rumores de mais de US$ 2,5 milhões de dólares

Em 6 de fevereiro de 2017, Faker realizou sua primeira transmissão ao vivo na Twitch e teve um pico de visualizações de 245.100, estabelecendo um recorde na época para o maior número de visualizações para um único streamer na história do site. No entanto, esse recorde foi quebrado no início de 2018 por outro streamer de League of Legends chamado Tyler1. 

Faker e sua equipe mais tarde venceram a LCK Spring Split de 2017, varrendo a KT Rolster por 3-0 nas finais. Essa vitória os qualificou para o Mid-Season Invitational de 2017.

No Mid-Season Invitational de 2017, a SKT liderou a fase de grupos com um recorde de 8-2. A SKT varreu o Flash Wolves por 3-0 nas semifinais e derrotou a G2 Esports por 3-1 nas finais para se tornar o primeiro time a vencer o Mid-Season Invitational consecutivamente.

No Campeonato Mundial de 2017, a SKT ainda era considerada por muitos como forte favorita para levantar a taça pela terceira vez consecutiva, apesar de não vencer o LCK Summer Split. Depois de uma fase de grupos dominante sofrendo apenas uma derrota, a SKT derrotou por pouco Misfits e Royal Never Give Up nas quartas de final e semifinais, respectivamente, antes de ter que enfrentar o Samsung Galaxy em uma repetição da final do ano anterior. O destino da SKT foi selado depois que Faker foi pego por um combo de flash + ultimate de Varus pelo ADC Ruler, da Samsung Galaxy, resultando na Samsung Galaxy varrendo a SKT por 3-0, encerrando o domínio da SKT no Campeonato Mundial. O próprio Faker ficou visivelmente abalado após a derrota e teve que ser consolado por seus companheiros de equipe, assim sendo convencido a apertar as mãos dos jogadores do Samsung Galaxy após o jogo. No entanto, isso chamou a atenção de muitos fãs de League of Legends em todo o mundo, com muito apoio e muitas homenagens ao legado da equipe e Faker por seu sucesso contínuo.

2018 
Faker jogou sua 400ª partida na LCK em 17 de julho de 2018. Eles derrotaram com sucesso seu oponente, MVP, por 2–1.

A SKT terminou em quarto lugar nas Finais Regionais da Coreia de 2018, não conseguindo se classificar para o Campeonato Mundial de 2018.

2019 
Em 20 de novembro de 2018, foi anunciado que Faker havia renovado com a SKT por mais três anos.

Ele foi listado na Forbes 30 Under 30 Asia 2019, na categoria Entretenimento e E-sports.

Em 13 de abril de 2019, a SKT venceu a final da LCK Spring de 2019, dando a Faker seu sétimo título da LCK.

Em maio de 2019, a SKT representou a LCK no Mid-Season Invitational de 2019. Eles terminaram a fase de grupos em segundo lugar, mas perderam por 2–3 para a G2 Esports nas semifinais.

Em 7 de julho de 2019, a SKT, juntamente com três outras equipes da LCK, conquistou o primeiro título do campeonato Rift Rivals de sua liga depois de derrotar as equipes da LPL por 3-1. Depois de ganhar seu primeiro título no Rift Rivals, Faker se tornou o primeiro e único jogador a vencer todos os torneios internacionais de League of Legends (Mid-Season Invitational, World Championship, Rift Rivals, All-Star) organizados pela Riot Games.

Faker jogou sua 500ª partida na LCK em 21 de agosto de 2019, durante os playoffs de verão da LCK. Ele venceu seu 500º jogo contra o Afreeca Freecs com Qiyana, com um KDA de 01/07/14. Ele ganhou seu oitavo título da LCK junto com os membros de sua equipe em 31 de agosto de 2019 na final da LCK de verão de 2019. Sua equipe se classificou como a primeira equipe da LCK para o Campeonato Mundial de League of Legends de 2019.

Em 27 de outubro de 2019, Faker alcançou sua 100ª vitória internacional depois de derrotar Splyce no Campeonato Mundial de 2019.

No Campeonato Mundial de 2019, a SKT foi novamente derrotada pela G2 Esports em uma série de semifinais, perdendo por 1–3.

2020 
Em 18 de fevereiro de 2020, a T1 anunciou que Faker havia rescindido com eles por três anos, nos quais seu contrato durará até o ano de 2022. Ele também se tornou proprietário da T1 Entertainment and Sports.

Em 5 de março de 2020, Faker se tornou o primeiro jogador a atingir 2.000 eliminação na LCK. A campeã usada ao atingir sua 2.000ª eliminação foi Zoe.

Em 25 de abril de 2020, Faker conquistou seu nono título da LCK depois que ele e sua equipe derrotaram o Gen.G nas finais da LCK Spring de 2020.

2021 
Em 3 de fevereiro de 2021, Faker jogou seu 600º jogos na LCK. Ele é o primeiro a atingir a marca de 600 jogos na Liga Coreana. Seu 600º jogos foi contra o NS RedForce, que ele jogou com Orianna e alcançou um KDA de 2/0/6. Ele venceu a partida e foi premiado como o MVP do jogo. Esta também foi sua 399ª vitória na LCK.

Em 6 de fevereiro de 2021, Fakerse tornou o primeiro jogador a alcançar a 400ª vitória na LCK. Sua 400ª vitória foi contra Fredit Brion, e o campeão escolhido foi Sett.

Durante o Campeonato Mundial de League of Legends de 2021, Fakerfoi eliminado nas semifinais em uma vitória por 3-2 em uma série melhor de 5 contra a equipe chinesa DWG KIA. Sua equipe se classificou como a 3ª colocada da LCK através do Qualificador Regional da LCK. Sua equipe teve um recorde geral de 5-1 na fase de grupos e 5-2 na fase de chaves/eliminatórias do torneio. Sua equipe venceu equipes como Edward Gaming, 100 Thieves e Hanwha Life Esports durante todo o torneio para chegar às semifinais.

Em 19 de novembro de 2021, T1 anunciou que havia renovado seu contrato com Faker.

2022 
Em 18 de fevereiro de 2022, Faker jogou seu 1.000º jogo da carreira contra o time sul-coreano a KT Rolster. Ele foi o segundo jogador a atingir este marco. Ele jogou com a campeã Leblanc e ganhou a partida.

Em 20 de fevereiro de 2022, Faker jogou seu 700º jogo da LCK. Ele é o primeiro a atingir a marca de 700 jogos na LCK. O jogo foi contra a NS RedForce no qual ele selecionou a campeã Ahri para o jogo.

Durante a LCK Spring Split de 2022, Faker foi membro do time que ficou invicto na temporada regular com um recorde de 18-0, tornando-se a primeira equipe a alcançar esse recorde desde o início da liga. Nos playoffs, Faker alcançou seu 10º título da LCK, derrotando a equipe Gen.G nas finais por 3-1.

Ameaça de boicote às filas ranqueadas da Coréia 
Faker se irritou após perder uma partida ranqueada no servidor coreano, na qual o top lanner da sua equipe, que se tratava de um jogador profissional chinês Yu "Qintigan" terminou com um KDA de 0/16/2, este que atua como top lanner da equipe chinesa Top Esports. O mid lanner da T1 protestou contra as super contas chinesas que a Riot disponibiliza para jogadores profissionais da China joguem no servidor da Coreia do Sul, e disse que pensa em abandonar a fila ranqueada até que a situação melhore.

No jogo do acontecido, Faker estava jogando na mid lane com a campeã Kai'sa. Qintigan, atualmente top laner reserva da equipe chinesa Top Esports, perdeu o confronto em sua lane e apresentou um comportamento de desistência, voltando para a base, usando o teleporte sem propósito e pedindo o rendimento da equipe constantemente. Faker se irritou com a situação, e ponderou sobre diversas questões do servidor coreano.
Faker falou sobre boicotar a fila ranqueada caso encontre com outro jogador com as mesmas atitudes.
- Se eu encontrar aquele tipo de pessoa em mais uma partida, eu não vou mais jogar solo queue. Vou ter que boicotar, foi muito severo na partida passada - disse o mid laner.

Além disso, Faker realizou um grande questionamento em relação às super contas que jogadores chineses ganham para jogarem na fila ranqueada coreana.

-- Para ser honesto, não entendo por que os profissionais chineses podem ter as super contas da Riot em primeiro lugar. Eu sei que tem um motivo para isso, mas não pode haver um impacto tão negativo. Por que há tantas pessoas com esse tipo de comportamento? Eu tenho segurado isso desde 2015 - disse.

Além de ter pedido punições e a suspensão da super conta de Qintigan no servidor coreano, Faker frisou que sempre que encontra esse tipo de atitude de jogadores profissionais na fila ranqueada, eles são chineses e não coreanos.

- Eu nunca vi um profissional coreano agir dessa maneira, quando alguém está agindo assim é sempre um profissional chinês, por quê? - ponderou o mid laner.

A resposta de Qintigan veio pouco tempo depois. Na plataforma chinesa Weibo, o jogador afirmou que aceitaria todas as punições que recebesse de seu time e da liga, e que passaria a tratar todos os jogos "com integridade". A Top Esports também respondeu rapidamente o caso, afirmando que irá punir o top laner em um mês de salário após o mau comportamento na fila ranqueada, punição que vai de acordo com as regras oficiais da LPL.

Estilo de jogo 
Os comentaristas destacam o grande champion pool (termo usado no League of Legends para se referir ao grupo de personagens do jogo que determinado jogador consegue aplicar sua habilidades de forma segura e espontânia) de Faker em particular. Em League of Legends, todos os jogadores escolhem um dos 155 campeões com habilidades e atributos individuais antes da partida, no qual eles controlam durante a mesma. Enquanto alguns jogadores profissionais têm apenas alguns campeões que possuem mecânicas em alto nível ou preferem um certo estilo de jogo, Faker joga de forma mais variável, tendo um alto conhecimento de mecânica e habilidade com todos os personagens do jogo, podendo se adaptar bem aos oponentes ou à situação de cada partida de forma particular. 

Além disso, ele é considerado um jogador sem fraquezas significativas nas áreas que são importantes para o jogo, como visão geral do mapa, lutas de equipe, fase de rotas e farm.

Títulos 
T1
 League of Legends Champions Korea: 2013-3, 2014-1, 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2017-1, 2019-1, 2019-2, 2020-1 e 2022-1
 Mid-Season Invitational: 2016 e 2017
 Campeonato Mundial de League of Legends: 2013, 2015 e 2016
 IEM Season 10 World Championship
 Rift Rivals (LCK-LPL-LMS-VCS): 2019
 All-Star: 2014

Prêmios individuais 
 HOT6iX League of Legends Champions Summer 2013 Mid Laner KDA Leader
 2013 Korea e-Sports Association League of Legends Most Valuable Player Award
 Pandora.TV Champions League of Legends Winter 2013–2014 Most Valuable Player
 SBENU Champions Summer 2015 Playoff Awards-Most Valuable Player
 2015 Korea e-Sports Association League of Legends Best Player Award
 2015 Korea e-Sports Association League of Legends Popularity Award
 2015 Korea e-Sports Association League of Legends eSports Award of the Year
 2016 League of Legends Mid-Season Invitational Finals MVP
 2016 World Championship Most Valuable Player
 2016 Korea e-Sports Association League of Legends Best Player Award
 2016 Korea e-Sports Association League of Legends Popularity Award
 2016 Korea e-Sports Association League of Legends eSports Award of the Year
 2017 Best Esports Player, The Game Awards
 2018 representative for South Korea at the 18th Asian Games as a national player in esports
 2018 David Yan award for most beloved gamer
 2018 Korea Esports Hall of Fame (Esports Stars)
 2019 Korea Esports Hall of Fame (Esports Stars)
 2020 Korea Esports Hall of Fame (Esports Stars)
 2021 LCK AWARDS KAKAO WEBTOON Best Solo Leveling Player
 2022 LCK Spring Split All-Pro 1st Team

Ligações externas 
 
 

Jogadores de League of Legends
Nascidos em 1996
Coreanos
Naturais da Coreia do Sul
Streamers da Twitch